Le cinquième gouvernement Édouard Daladier débute le  et prend fin le .

Composition

Politique menée
Le , à la suite du pacte germano-soviétique,  le Parti communiste et ses organisations sont dissoutes.

Le , le gouvernement dissout les municipalités tenues par des communistes.

Références

Annexes

Bibliographie 
 , , .
 , .
 , , .
 , . 
 .
 , .

Articles connexes 
 Années 1930 en France

Daladier 5
1939 en France
1939 en politique
1940 en politique